Ана Конюх — победительница турнира.

Общая информация 
Американка выходит в финал домашнего турнира Большого шлема третий год подряд впервые с 1989 года. В отличие от Блэк, Грейс Мин и Саманта Кроуфорд свои финальные матчи выиграли.

Титул Конюх на US Open становится для Хорватии вторым в истории после победы Мирьяны Лучич в 1996 году.

Конюх становится первой в истории представительницей Хорватии, выигравшей более одного юниорского турнира Большого шлема за сезон.

Посев 

  Белинда Бенчич (Четвертьфинал)
  Ана Конюх (Титул)
  Катерина Синякова (Четвертьфинал)
  Барбора Крейчикова (Второй раунд)
  Дарья Касаткина (Второй раунд)
  Тейлор Таунсенд (Отказ)
  Антония Лоттнер (Полуфинал)
  Элизе Мертенс (Второй раунд)
  Варвара Флинк (Первый раунд)

<li>  Луиза Чирико (Четвертьфинал)
<li>  Маё Хиби (Полуфинал)
<li>  Камила Джангреко Кампис (Третий раунд)
<li>  Кэти Данн (Второй раунд)
<li>  Ангелина Калинина (Третий раунд)
<li>  Ипек Сойлу (Первый раунд)
<li>  Сюй Цзинвэнь (Первый раунд)
<li>  Нина Стоянович (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США